Reinsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph von Reinsperger (1711–1777), Miniaturenmaler und Kupferstecher
 Stefanie Reinsperger (* 1988), österreichische Film- und Theaterschauspielerin